Masch bezeichnet:

 das Schwemmland der nordwestdeutschen Küsten und Flüsse, siehe Marsch (Schwemmland)
 eine Person des Alten Testaments, siehe Masch (Sohn Arams)

 Masch (Rattenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Rattenkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Masch (Waldershof), Ortsteil der Stadt Waldershof, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Masch, 1915–1918 und 1940–1944 Name der Gemeinde La Maxe im Département Moselle in Frankreich

 Masch I und Masch II, sind historische Flurnamen in Calvörde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 gängige Bezeichnung für das Schützenfest in Braunschweig, Niedersachsen

MASCH steht als Abkürzung für:
 Marxistische Arbeiterschule, eine in den 1920er Jahren von der KPD organisierte Bildungseinrichtung

Masch ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Gottlieb Masch (1724–1807), deutscher Theologe und Konsistorialrat
 Anton von Masch (1809–1884), österreichischer Veterinärmediziner und Hochschullehrer
 Gottlieb Matthias Carl Masch (1794–1878), deutscher Rektor, Pastor, Heraldiker, Numismatiker und Historiker
 Ludwig Masch (1941–2018), deutscher Mineraloge  

Siehe auch:
 Mäsch
 Mash

MASCH